Sanistål Ligaen 2001-02 var den 42. sæson af den bedste danske ishockeyliga og den første og eneste sæson under navnet Sanistål Ligaen. Det var samtidig turneringen om det 45. DM i ishockey arrangeret af Danmarks Ishockey Union.

Turneringen havde deltagelse af ti hold, der først spillede et grundspil i form af en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 36 kampe til hvert hold. Derefter gik de otte bedste hold videre til mellemspillet bestående af to kvartfinalepuljer med fire hold i hver, som hver spillede en dobbeltturnering. De to bedste hold i hver kvartfinalepulje gik videre til slutspillet om DM-medaljer, der blev afviklet som en cupturnering. Semifinalerne og finalen blev spillet bedst af fem kampe, mens bronzekampen blev afviklet bedst af tre kampe.

Danmarksmesterskabet blev vundet af eliteoverbygningen på Rungsted Ishockey Klub, Rungsted Cobras, som dermed vandt DM-titlen for første gang. Det var dog den tredje DM-titel i alt for moderklubben Rungsted IK, der imidlertid ikke havde været danmarksmestre siden 1962-63. Nordsjællænderne havde både vundet grundspillet og sin kvartfinalepulje, og i finalen mødte holdet Odense Bulldogs, som var blevet nr. 2 i grundspillet, og som var i DM-finalen for første gang. Rungsted Cobras vandt finaleserien med 3-0 i kampe, og mesterskabet blev afgjort i den tredje finalekamp i Hørsholm Skøjtehal den 2. april 2002, hvor hjemmeholdet vandt med 4-2.

Bronzemedaljerne gik til Herning Blue Fox, som i bronzekampen besejrede Frederikshavn IK med 2-0 i kampe.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De ti hold spillede en firedobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 36 kampe til hvert hold, der blev spillet i perioden 16. september 2001 - 28. februar 2002. Efter uafgjorte kampe blev der spillet forlænget spilletid. Sejre (uanset om den blev opnået i ordinær eller forlænget spilletid) gav 2 point. Uafgjorte kampe og nederlag i forlænget spilletid gav 1 point, mens nederlag i ordinær tid gav 0 point.

De otte bedste hold gik videre til kvartfinalepuljerne, mens de sidste hold spillede videre i kvalifikationsspillet, hvor de sammen med de to bedste hold fra 1. division spillede om de to sidste ledige pladser i den efterfølgende sæson af ligaen.

Kvartfinaler 

De otte bedste hold i grundspillet gik videre til kvartfinalerne, hvor de otte hold blev inddelt i to puljer med fire hold i hver. Holdene, der sluttede grundspillet som nr. 1, 4, 5 eller 8 udgjorde pulje A, mens pulje B bestod af de sidste fire hold. Hver pulje spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle, og de to bedste hold i hver pulje gik videre til semifinalerne.

Holdene, der sluttede grundspillet som nr. 1 eller 2 startede kvartfinalepuljerne med 2 point, mens holdene, der blev nr 3 eller 4 i grundspillet, begyndte med 1 point på kontoen. De resterende fire hold tog ingen point med fra grundspillet. Kvartfinalepuljerne blev spillet i perioden 2. - 15. marts 2002.

Pulje A

Pulje B

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire hold, som var sluttet blandt de to bedste i deres kvartfinalepulje. Semifinalerne og finalen blev spillet bedst af fem kampe, mens bronzekampen blev spillet bedst af tre kampe. Uafgjorte kampe blev efterfulgt af op til 5 minutters sudden death. Hvis det ikke frembragte en afgørelse, blev kampen afgjort på straffeslagskonkurrence.

Semifinaler

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabere af semifinalerne, Frederikshavn IK og Herning Blue Fox. Opgøret blev afgjort bedst af tre kampe, og Frederikshavn IK havde fordel af hjemmebane i en evt. tredje kamp som følge af at holdet var sluttet foran midtjyderne i grundspillet. Så langt nåede serien dog aldrig, eftersom Herning Blue Fox vandt de to første kampe.

Finale 

Finalen var et opgør mellem grundspillets to bedste hold, Rungsted Cobras og Odense Bulldogs. Opgøret blev spillet bedst af fem kampe, men der blev kun brug for de tre første for at opnå en afgørelse om mesterskabet, der blev vundet af nordsjællænderne med 3-0 i kampe. Den afgørende finalekamp blev spillet i Hørsholm Skøjtehal den 2. april 2002, hvor hjemmeholdet sikrede sig titlen med en sejr på 4-2.

Medaljevindere

All star-hold

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 2001-02 
 Passion Hockey - Championat du Danemark 2001/02 
 EliteProspects - 2001-02 Denmark PLAYER STATS 
 EliteProspects - Danish League Player of the Year 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Danish Champions 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Denmark Silver Medal Winner 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Denmark Bronze Medal Winner 
 EliteProspects - HOCKEY AWARDS AND ACHIEVEMENTS - Danish League All-Star Team 
 Politiken, 17. marts - 3. april 2002.

Noter 

2001-02
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 2001
Ishockey i 2002